Любо́мльский райо́н () — упразднённая административная единица на западе Волынской области Украины. Административный центр — город Любомль.

География 
Площадь — 1481 км².

История 
Район образован в 1939 году. 21 января 1959 года к Любомльскому району была присоединена часть территории упразднённого Головнянского района.

Демография 
Численность наличного население района, на 1 декабря 2013 года составила 39 662 человека, в том числе в городских условиях проживали 13 290 человек (33,51 %), в сельских — 26 372 (66,49 %). Постоянное население — 39 619 человек, в том числе городское население — 13 190 человек (33,29 %), сельское — 26 429 человек (66,71 %)

Административное устройство 
Количество советов (рад):
 городских — 1
 поселковых — 1
 сельских — 22

Населённые пункты 
Количество населённых пунктов:
 городов районного значения — 1 (Любомль)
 посёлков городского типа — 1 (Головно — 3 206)
 сёл — 68
Всего насчитывается 70 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины